Dasochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dasochóri (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Dasochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar